Fridrich Vilém Hesenský (20. srpna 1802, Hanau – 6. ledna 1875, Praha) byl v letech 1847 až 1866 posledním hesensko-kasselským kurfiřtem.

Život 
Fridrich Vilém se narodil v Hanau jako syn prince Viléma, později kurfiřta Viléma II. Hesenského a jeho manželky Augusty Pruské, nejmladší dcery krále Fridricha Viléma II.

Během francouzské okupace Hesensko-Kasselska (1806–1813) pobýval s matkou v Berlíně. Jeho vztah s otcem byl špatný kvůli otcovu poměru s Emílií Ortlöppovou.

Fridrich se vzdělával v Marburgu a Lipsku. 30. září 1831 se stal spolu regentem a v roce 1847 kurfiřtem. Pod vlivem svého ministra Hanse Daniela Ludwiga Friedricha Hassenpfluga prováděl reakční politiku, čímž se stal velmi neoblíbeným. Byl nucen vzdát se požadavkům Březnové revoluce, ale v roce 1850, poté, co byla revoluce rozdrcena, znovu nastolil Hassenpfluga.

Během prusko-rakouské války (1866) si vybral rakouskou stranu. Jeho hlavní město Kassel bylo obsazeno Pruskem a v důsledku svého odmítnutí vyjednávat byl 23. června převezen jako vězeň do Štětína. Hesensko-Kasselsko bylo téhož roku 1866 anektováno Pruskem, což stvrdila ujednání mírové smlouvy.

Fridrich Vilém nikdy nepřijal pruskou anexi. I po vytvoření sjednoceného Německého císařství (1871) se pokusil znovu získat trůn. Zemřel 6. ledna roku 1875 ve věku 72 let v Praze.

Protože byl ženatý morganaticky, byli jeho synové vyloučeni z následnictví. Proto se stal po jeho smrti titulárním hesensko-kasselským kurfiřtem Fridrich Vilém Hesensko-Kasselský z rodu Hesse-Rumpenheim.

Manželství a potomci 
Fridrich Vilém se 26. června 1831 morganaticky oženil s Gertrudou Falkensteinovou (1803–1882), dcerou Johana Gottfrieda Falkensteina a Magdalény Schulzové.

Gertruda byla bývalou manželkou lajtnanta Karla Michaela Lehmanna (1787–1882). V roce 1831 jí jeho otec Vilém II. učinil Její Osvíceností hraběnkou z Schaumburgu. V roce 1853 se stala také kněžnou z Hanau a Horowitz.

Měli spolu devět dětí, z nichž se některé narodily před svatbou a které měly titul princové z Hanau. V roce 1862 jim byl přidělen titul Jasnost. Následně se kurfiřt s Gertrudou rozvedl. Jejich dětmi byli:

 Augusta Marie Gertruda z Hanau (1829–1887)
 Alexandrina z Hanau (1830–1871)
 Bedřich Vilém z Hanavy (1832–1889)
 Mořic z Hanau (1834–1889)
 Vilém z Hanau (1836–1902)
 Marie z Hanau (1839–1917)
 Karel z Hanau (1840–1905)
 Jindřich z Hanau (1842–1917)
 Filip z Hanau (1844–1914)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 20. srpna
Narození v roce 1802
Narození v Hanau
Úmrtí 6. ledna
Úmrtí v roce 1875
Úmrtí v Praze
Hesensko-Kasselští
Protestantští panovníci
Němečtí emigranti a exulanti
Absolventi Univerzity Marburg
Absolventi Lipské univerzity
Nositelé Královského řádu svatého Štěpána
Nositelé Domácího řádu vendické koruny
Rytíři Řádu svatého Ondřeje
Nositelé Řádu Ludvíkova
Muži